Lakenhal (hal, halle),  een middeleeuwse overdekte marktplaats
 een oud Germaans woord Hall voor keukenzout. Veel Duitse plaatsen, die Halle heten of Hall- of -hall in de naam hebben, zijn rond oude bronnen met zouthoudend water ontstaan en kenden daardoor in de middeleeuwen economische bloei. 

België:
 Halle (Vlaams-Brabant), een stad en gemeente in Vlaams-Brabant
Kanton Halle, kanton in het arrondissement Halle-Vilvoorde
 Halle (Antwerpen), een deelgemeente van de gemeente Zoersel in de provincie Antwerpen
 Halle (Zoutleeuw), een dorp in de gemeente Zoutleeuw

Duitsland:
 Halle (Saale), een stad in Saksen-Anhalt
Bezirk Halle, een district van de voormalige Duitse Democratische Republiek
 Halle (Grafschaft Bentheim), een gemeente bij Neuenhaus in Nedersaksen
 Halle (Holzminden), een gemeente bij Holzminden in Nedersaksen
 Halle (Westfalen), een plaats in Noordrijn-Westfalen

Nederland:
 Halle (Nederland), een dorp in de Gelderse gemeente Bronckhorst
Halle-Heide, een buurtschap in de gemeente Bronckhorst
Halle-Nijman, een buurtschap in de gemeente Bronckhorst

Personen:
 Einar Halle, een Noors voetbalscheidsrechter
 Gunnar Halle, een Noors voetballer
 Halle Berry, een Amerikaans actrice en model
 Jan Halle, een Nederlands voetballer
 Leo Halle, een Nederlands voetballer